Mörtviken eller Mörtvik kan syfta på:

 Mörtviken (Mälaren) – en vik av Mälaren och ett tillhörande område i stadsdelen Gröndal / Aspudden i Stockholm
 Mörtviken – en tidigare småort på Ingarö i Värmdö kommun
 Mörtvik, Västerviks kommun – ett fritidshusområde i Västerviks kommun